Christmas Album může být:
 Christmas Album (album, Canned Heat)
 Christmas Album (album, Herb Alpert)
 Christmas Album (album, Boney M.)